Мику́льский, Мику́льски, Мику́льска — фамилия польского происхождения. Известные носители:

 Микульский, Аполлинарий (1909—?) — архитектор, работавший в Литве в конце XIX — начале XX века.
 Микульский, Аркадий Николаевич (род. 1938) — советский и украинский кинорежиссёр, режиссёр дубляжа.
 Микульски, Барбара (род. 1936) — американский политик, сенатор США от штата Мэриленд, член Демократической партии.
 Микульский, Дмитрий Валентинович (род. 1954) — российский советский учёный, востоковед-арабист.
 Микульский, Збигнев (1925—2017) — польский филателист, эксперт по почте России и Польши.
 Микульский, Константин Иванович (1932—2021) — российский экономист, член-корреспондент АН СССР (1987), член-корреспондент РАН (1991; секция международных отношений)
 Микульский, Семён Петрович (1896—1964) — генерал-лейтенант, начальник штаба 23-й армии.
 Микульский, Станислав (1929—2014) — польский актёр театра и кино.